

Населені пункти та їхні частини

 Добжиця — місто в Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Добжиця — гміна в Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Добжиця — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Добжиця — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Добжиця — частина села Скурка в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Добжиця — частина села Рудкі в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки